Dola est un toponyme qui peut désigner :
 Dola, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bileća, République serbe de Bosnie ;
 Dola, un village du Burkina Faso ;
 Dola, une rivière du Gabon
 Dola, un département du Gabon situé dans la province de la Ngounié.

Pseudonyme 
 Georges Dola (1872-1950), pseudonyme d'Edmond Vernier, peintre et lithographe français.